Municipio de Douglas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Douglas (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Douglas (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Douglas (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Douglas (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Douglas (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Douglas (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Douglas (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Douglas (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Douglas (condado de Bremer, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Douglas (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Douglas (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Douglas (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.
 Municipio de Douglas (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Douglas (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Douglas (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Douglas (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Douglas (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Douglas (condado de Sac, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sac.
 Municipio de Douglas (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Douglas (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Douglas (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Douglas (condado de Jackson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Douglas (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Douglas (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.
 Municipio de Douglas (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.